Ноткер (, также — Notger) — устаревшее немецкое мужское имя. Образовалось из двух древневерхненемецких слов: nôt и gêr. Было распространено в раннем средневековье, в дальнейшем вышло из употребления.

Известными носителями имени были монахи-бенедиктинцы монастыря в Санкт-Галлене:
 Ноткер I (Заика) (Notker I. Balbulus; ок. 840—912) — поэт, композитор, богослов и учёный (историк).
 Ноткер II (Notker II. Physicus; 937—975) — врач, художник и учёный.
 Ноткер III (Немецкий) (Notker III. Labeo; около 952—1022) — поэт, учёный и переводчик.

Другие носители имени:
 Ноткер (Notger von Lüttich; ум. 1008) — племянник императора Оттона I и епископ Льежа.
 Ноткер Хаммерштайн (Notker Hammerstein; род. 1930) — немецкий историк.
 Ноткер Вольф (Notker Wolf; род. 1940) — аббат-примас  ордена бенедиктинцев.

Литература 
 Margit Eberhard-Wabnitz & Horst Leisering: Knaurs Vornamenbuch, Droemersche Verlagsanstalt 1985, ISBN 3-426-26189-8
 Günther Drosdowski: Duden Lexikon der Vornamen: Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von mehreren tausend Vornamen, Bibliographisches Institut (Dudenverlag), Mannheim/Wien/Zürich 1974